В сезоне 1993 года первая лига (второй по силе российский дивизион) была разделена на 3 зоны. Победитель каждой зоны выходил в переходный турнир с тремя командами, занявшими последние места в высшей лиге. Переходный турнир представлял собой группу из 6 команд. 3 победителя выходили в высшую лигу.

В связи с реорганизацией системы лиг и образованием в 1994 году третьей лиги, в 1993 году две трети команд первой лиги выбывали во вторую.

Участники

«Запад» 
Команды, которые вступили в первую лигу после второй лиги обозначены зелёной стрелкой ()

Команды, которые вступили в первую лигу после высшей лиги обозначены красной стрелкой ()
 «Автодор-Олаф» Владикавказ 
 «АПК» Азов
 «Асмарал» Кисловодск
 «Балтика» Калининград 
 «Динамо» Вологда
 «Дружба» Майкоп
 «Колос» Краснодар 
 «Кубань» Краснодар 
 «Металлург» Липецк
 «Нарт» Черкесск
 «Орехово» Орехово-Зуево  (в сезоне-1992 называлось «Знамя Труда»)
 «Смена-Сатурн» Санкт-Петербург 
 «Спартак» Анапа
 «Спартак» Нальчик
 «Текстильщик» Иваново
 «Терек» Грозный
 «Торпедо» Владимир
 «Торпедо» Таганрог
 «Уралан» Элиста
 «Факел» Воронеж 
 «Черноморец» Новороссийск
 «Эрзу» Грозный

«Центр» 
Команды, которые вступили в первую лигу после второй лиги обозначены зелёной стрелкой ()

Команды, которые вступили в первую лигу после высшей лиги обозначены красной стрелкой ()
 «Авангард» Камышин 
 «Газовик» Ижевск 
 «Дружба» Йошкар-Ола
 «Звезда» Пермь
 «Зенит» Ижевск
 «Зенит» Челябинск
 «Зенит» Санкт-Петербург 
 «Интеррос» Москва  (в сезоне-1992 представлял посёлок Московский)
 «Лада» Димитровград
 «Лада» Тольятти
 «Металлург» Магнитогорск
 «Нефтехимик» Нижнекамск 
 «Рубин-ТАН» Казань
 «Светотехника» Саранск
 «Сокол» Саратов
 «Торпедо» Волжский
 «Торпедо» Миасс
 «Торпедо» Рязань
 «Уралец» Нижний Тагил
 «Шинник» Ярославль

«Восток» 
Команды, которые вступили в первую лигу после второй лиги обозначены зелёной стрелкой ()

Команды, которые вступили в первую лигу после высшей лиги обозначены красной стрелкой ()
 «Динамо» Барнаул
 «Динамо-Газовик» Тюмень 
 «Динамо» Якутск
 «Заря» Ленинск-Кузнецкий 
 «Звезда-Юнис-Сиб» Иркутск
 «Иртыш» Омск
 «Кузбасс» Кемерово
 «Локомотив» Чита
 «Металлург» Алдан 
 «Металлург» Красноярск
 «Металлург» Новокузнецк
 «Сахалин» Холмск
 «Селенга» Улан-Удэ
 «СКА» Хабаровск
 «Томь» Томск
 «Чкаловец» Новосибирск

Итоговое положение команд

«Запад» 

Из-за неявок на ряд матчей команд гостей, хозяевам засчитаны технические победы (3:0). Количество технических побед: «Терек» — 14, «Эрзу» — 13, «Автодор-Олаф» — 3, «Торпедо» Таганрог— 1.

Лучшие бомбардиры:
 Сергей Бурдин («Черноморец») — 25 голов в 37 матчах
 Юрий Вострухин («Торпедо» Тг) — 24 гола в 37 матчах
 Андрей Лапушкин («Смена-Сатурн») — 22 гола в 40 матчах
 Хазрет Дышеков («Черноморец») — 21 гол в 39 матчах
 Мурат Гомлешко («Кубань») — 19 голов в 39 матчах
 Валерий Борисов («Колос») — 19 голов в 40 матчах
 Геннадий Коркин («Металлург» Лп) — 18 голов в 23 матчах
 Тамази Еник («Дружба») — 18 голов в 35 матчах
 Лев Березнер («Черноморец») — 18 голов в 40 матчах
 Игорь Тихонов («Текстильщик») — 18 голов в 40 матчах

 Примечание
  Клуб АПК следующий сезон провёл в Первенстве КФК.

«Центр» 

В первых двух турах рязанское «Торпедо» не явилось на гостевые игры с командами «Торпедо» Волжский и «Авангард» Камышин, в заключительном 40-м туре туре «Авангард» не явился на игру с ижевскским «Газовиком». Во всех случаях зафиксированы технические результаты (3:0).

Лучшие бомбардиры:
 Владимир Филимонов («Звезда») — 37 голов в 38 матчах
 Владимир Кулик («Зенит») — 36 голов в 37 матчах
 Сергей Чеснакас («Лада» Тл) — 31 гол в 36 матчах
 Олег Терёхин («Сокол») — 29 голов в 37 матчах
 Олег Смирнов («Шинник») — 25 голов в 34 матчах
 Алексей Снигирёв («Интеррос») — 21 гол в 30 матчах
 Андрей Иванов («Газовик») — 21 гол в 33 матчах
 Михаил Никитин («Сокол») — 20 голов в 37 матчах
 Игорь Козлов («Интеррос») — 17 голов в 32 матчах
 Юрий Бавыкин («Лада» Тл) — 15 голов в 37 матчах

«Восток» 

Технические результаты: 21-й тур: «Динамо-Газовик» — СКА 3:0 (+:-), 22-й тур: «Иртыш» — СКА 3:0 (+:-), 29-й тур: «Селенга» — «Томь» 3:0 (+:-), 30-й тур: «Локомотив» Чита — «Томь» 3:0 (+:-), 31-й тур: «Металлург» Красноярск — СКА 3:0 (+:-), «Металлург» Алдан — Селенга 3:0 (+:-), 32-й тур: «Звезда-Юнис-Сиб» — СКА 3:0 (+:-), «Динамо» Якутск — Селенга 3:0 (+:-).

Лучшие бомбардиры:
 Вячеслав Камольцев («Динамо-Газовик») — 22 голов в 27 матчах
 Андрей Дементьев («Кузбасс») — 16 голов в 30 матчах
 Владимир Векварт («Локомотив») — 15 голов в 27 матчах
 Вячеслав Карташов («Иртыш») — 15 голов в 28 матчах
 Олег Раззамазов («Томь») — 14 голов в 27 матчах

Переходный турнир

Ссылки 
 Зона «Запад» на sportbox.ru 
 Зона «Центр» на sportbox.ru 
 Зона «Восток» на sportbox.ru 
 Статистика на fc-dynamo.ru 

1993
Спорт в России в 1993 году